Евакуація населення України - вимушені заходи з метою порятунку людей через військову агресію Росії, розпочату 24 лютого 2022 року.

Організаційні питання евакуації 
Задля безпечної евакуації громадян з районів бойових дій, керівництвом України від початку вторгнення російських військ постійно ведуться перемовини щодо  організації та надання гуманітарних коридорів, населенню доводиться порядок евакуації та інша інформація, що може допомогти безпечно виїхати і отримати допомогу.

З метою надання негайної допомоги та захисту біженцям через війну за спрощеним порядком, 04 березня 2022 року, Рада Євросоюзу на засіданні в Брюсселі активувала Директиву ЄС 2001/55/ЕС від 20.07.2001 про тимчасовий захист. Раніше ця Директива ніколи не використовувалася.

Здійснення евакуації 
За офіційними даними, які були озвучені Управлінням Верховного Комісара ООН у справах біженців, станом на 12 березня 2022 року, кількість біженців з України становила близько 2 млн. 698 тис., з них більш ніж 1 млн. - діти.

Польща прийняла 1,675 млн. осіб.

Угорщина – 246, 21 тис.

Словаччина – 195,98 тис.

Молдова – 104, 93 тис.

Румунія – 84,67 тис.

В інші країни Європи виїхали понад 183 тис. осіб.

До Росії з України виїхали 106 тис. громадян, до Білорусі – 0,94 тис. Проте ці дані можуть стосуватись мешканців самопроголошених ЛНР/ДНР.

Крім того, число внутрішньо переміщених осіб в Україні становить близько 1,85 млн.

Джерела 

Російсько-українські війни
Біженці
2022 в Україні